Meinel steht für:
 Meinel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Meinel-Bräu, Privatbrauerei in Hof (Saale), Oberfranken
 (4065) Meinel, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Meinl
 Meynell